Makhubu (Tonota), località del Botswana
Makhubu (Mandunyane), località del Botswana